SDR steht für:
 Sundair (ICAO-Code), deutsche Fluggesellschaft
 City Airline (ICAO-Code), ehemalige schwedische Fluggesellschaft
 Flughafen Santander (IATA-Code), Verkehrsflughafen bei Santander, Provinz Kantabrien, Spanien
 Satellite Digital Radio, eine Aktivität der Normungsorganisation ETSI
 Schlag den Raab, eine Unterhaltungssendung
 Schutzverein Deutscher Rheder, der Rechtsschutzversicherer der meisten deutschen Reedereien
 Schwestern vom Göttlichen Erlöser (lat. Congregatio Sororum a Divino Redemptore, Ordenskürzel: SDR), ein Frauenorden in der römisch-katholischen Kirche und auch unter der Bezeichnung „Niederbronner Schwestern“ bekannt
 SDR Sportscars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Single Donor Red, Erythrozytenspende
 Software Defined Radio
 Special Drawing Rights, eine künstliche Währungseinheit des IWF, deutsch Sonderziehungsrecht
 Speicherdatenregister, ein Register eines Prozessors
 Standard Dimension Ratio, eine zur Klassifizierung von Kunststoffrohren gebräuchliche Kennzahl, die das Verhältnis zwischen Außendurchmesser und Wanddicke eines Rohres wiedergibt
 Standard Dynamic Range, Beschreibung von Film- und Bildfarbräumen
 Süddeutscher Rundfunk, von 1949 bis 1998 die Landesrundfunkanstalt für den nördlichen Teil Baden-Württembergs, genauer gesagt, für das Gebiet des bis 1952 bestehenden Landes Württemberg-Baden
 Surveillance Detection Report, geheimes staatliches Dokument der USA
 Synchronous Dynamic Random Access Memory, vereinfachend für SD-RAM

sdr steht für:
 Oraon Sadri (ISO-639-3-Code), Varietät von Sadri (Sprache), Bihari-Sprache in Ostindien

Abkürzung